Змагання з Плавання на Паралімпійських іграх 2016 відбулись з 8 по 17 вересня 2016 року в місті Ріо-де-Жанейро (Бразилія) на Олімпійському водному стадіоні. Захід включав 152 змагання і проходив у 50-метровому басейні. Більше 600 спортсменів (340 чоловіків, 260 жінок) взяли участь у іграх. За кількістю змагань плавання поступається тільки легкій атлетиці.

Змагання
Відбулись 152 змагань для обох статей (і однієї змішаної естафети) у 14 класах і з 4 видів плавання. Нижче наведено короткий огляд подій.

Позначення:

 ID : спортсмени з порушеннями інтелекту
 S : класифікація запливів вільним стилем, батерфляєм та на спині
 SB : класифікація запливів брасом
 SM : класифікація запливів комплексом
 ● : чоловічі запливи
 o : жіночі запливи
 ●●●● : чоловіча естафета
 oooo : жіноча естафета
 ●o●o : змішана естафета

Розклад змагань
Розклад змагань у плаванні наведено нижче

Медальний залік

Медалісти

Чоловіки

Жінки

Змішані змагання

Див. також 
Плавання на літніх Олімпійських іграх 2016

Примітки 

Змагання на літніх Паралімпійських іграх 2016
2016
Плавання на літніх Паралімпійських іграх 2016